Yanzhuang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yanzhuang (socken i Kina, lat 35,66, long 118,82), Shandong, 
 Yanzhuang (socken i Kina, lat 36,49, long 115,52), Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar